Lonie ist der Familienname folgender Personen:

 Don Lonie (1919–2001), US-amerikanischer evangelikaler Vortragsredner
 Nathan Lonie (* 1983), australischer AFL-Spieler
 Ryan Lonie (* 1983), australischer AFL-Spieler

Siehe auch:
 Loney